Майская — топоним в России.

Населённые пункты 
 Майская — бывшая деревня в Выборгском районе Ленинградской области.
 Майская — до 2018 г. название села Майск в Осинском районе Иркутской области.

Река 
 Майская — река в Калининградской области, приток реки Корневки.

См. также 
 Майская горка
 Майская ночь, или Утопленница
 Майская прогулка
 Майская революция
 Майская улица